Rüdiger est un prénom et un nom de famille d'origine germanique, forme allemande du (pré)nom Roger.

Prénom 
Par ordre alphabétique
 Rüdiger Abramczik (né en 1956), footballeur allemand ;
 Rüdiger Bahr (né en 1939), réalisateur, metteur en scène, comédien de théâtre et acteur de doublage allemand ;
 Rüdiger Bubner (1941–2007), philosophe allemand ;
 Rüdiger Dorn (né en 1969), auteur allemand de jeux de société ;
 Rüdiger Dornbusch (1942–2002), économiste germano-américain ;
 Rüdiger Gamm (né en 1971), mathématicien allemand ;
 Rüdiger Haas (né en 1969), joueur de tennis allemand ;
 Rüdiger Helm (né en 1956), kayakiste est-allemand ;
 Rüdiger Henning (né en 1943), rameur d'aviron allemand ;
 Rüdiger Hutzmann (), évêque de Spire de 1073 à 1090 ;
 Rüdiger Kauf (né en 1975), footballeur allemand ;
 Rüdiger Kruse (né en 1961), homme politique allemand ;
 Rüdiger Nehberg (né en 1935), militant des droits de l'homme, essayiste et survivaliste allemand ;
 Rüdiger Noack (né en 1944), joueur et entraîneur de hockey sur glace allemand ;
 Rüdiger Preisler (né en 1945), sculpteur allemand ;
 Rüdiger Rehm (né en 1978), joueur et entraîneur de football allemand ;
 Rüdiger Safranski (né en 1945), philosophe et écrivain allemand ;
 Rüdiger Schleicher (1895–1945), juriste allemand, pionnier du droit aérien et résistant contre le nazisme ;
 Rüdiger Schnuphase (né en 1954), footballeur est-allemand ;
 Rüdiger Selig (né en 1989), coureur cycliste allemand ;
 Rüdiger Stenzel (né en 1968), athlète allemand spécialiste du demi-fond ;
 Rüdiger Vogler (né en 1942), acteur allemand ;
 Rüdiger Vollborn (né en 1963), footballeur allemand ;
 Rüdiger von der Goltz (1865–1946), général allemand.

Nom de famille 
Par ordre alphabétique
 Antonio Rüdiger (né en 1993), footballeur allemand ;
 Helmut Rüdiger (1903–1966), anarchiste, journaliste et écrivain allemand ;
 Jutta Rüdiger (1910–2001), psychologue allemande ;
 Lars Rüdiger (1996-), plongeur allemand ;
  (1845–1904), historien allemand ;
  (1934–1970), archéologue allemand ;
 Wolf Rüdiger Hess (1937–2001), architecte allemand.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de patronyme germanique

en:Rüdiger